Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michel Kratochvil che ha battuto in finale Johan Settergren 3-6, 6-4, 7-62.

Teste di serie

 Jan Siemerink (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Stéphane Huet (secondo turno)
 Michel Kratochvil (Campione)

 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Tomáš Zíb (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 2000